

Serbia - Turcja 
Sobota, 6 listopada 2010
1:30 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: Czas trwania meczu: 1.06 minut

Peru - Rosja 
Sobota, 6 listopada 2010
3:45 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:  />Czas trwania meczu: 1.08 minut

Polska - Korea Południowa 
Sobota, 6 listopada 2010
06:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:4850Czas trwania meczu: 125 minut

Japonia - Chiny 
Sobota, 6 listopada 2010
09:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:/>Czas trwania meczu: 1.46 minut

Polska - Rosja 
Niedziela, 7 listopada 2010
6:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:  />Czas trwania meczu: 1.22 minuty

Polska - Chiny 
Wtorek, 9 listopada 2010
6:45 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: />Czas trwania meczu: 1.15 minuty

Linki zewnętrzne  
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010